Вуксанович () — сербская фамилия.

Известные носители 
 Вуксанович, Александар (псевдоним Аца Лукас, род. 1968) — сербский поп-фолк певец.
 Вуксанович, Бошко (1928—2011) — югославский ватерполист, серебряный призёр Олимпийских игр в Хельсинки (1952).
 Вуксанович, Данило (род. 1946) — югославский, сербский и черногорский политический деятель.
 Вуксанович, Миро
 Вуксанович, Момчило
 Вуксанович, Саня (род. 1967) — сербская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Вуксанович, Слободан
 Вуксанович, Славолюб